Стро́нгин — фамилия. Известные носители:

 Стронгин, Варлен Львович (1932—2015) — советский писатель и журналист.
 Стронгин, Григорий Михайлович (также Миронович; 1909—1989) — советский химик и изобретатель.
 Стронгин, Лев Израилевич (1896—1968) — советский издатель, редактор.
 Стронгин, Роман Григорьевич (род. 1939) — советский и российский математик, заслуженный деятель науки Российской Федерации.